Хэнки () — английская фамилия.

 Барон Хэнки — наследственный титул в системе пэрства Соединённого королевства.

Известные носители 
  (1914—1999) — британский дипломат, посол Великобритании в Панаме (1966—1969), сын Мориса Хэнки.
  — американский дипломат, поверенный в делах США в Иордании (2020).
  (1877—1963) — британский чиновник, секретарь аппарата Кабинета министров (1916—1938), канцлер герцогства Ланкастерского (1940—1941), отец Генри и Роберта Хэнки.
 Хэнки, Пэдди — американская кёрлингистка, чемпионка США среди смешанных команд (1976).
 Хэнки, Расселл — замбийский игрок в боулз, участник чемпионата мира 1984 года.
  (1905—1996) — британский дипломат, посол Великобритании в Испании (1949—1950), Венгрии (1951—1953) и Швеции (1954—1960), сын Мориса Хэнки.
  (1805—1893) — британский предприниматель и политик; заведующий Банком Англии (1851—1853), член Палаты общин (1853—1868, 1874—1880).
 Хэнки, Тэд (род. 1968) — британский дартсмен.
  (1833—1892) — британский банкир, крикетчик и политик, член Палаты общин (1885—1892).

  (1869—1952) — британский художник-иллюстратор, чьи работы входят в частности в собрание Британского музея.